Guanacaste je pojmenování několika různých lokalit ve střední Americe, především v Kostarice. 

 Guanacaste (provincie) – jedna z provincií Kostariky ležící na severovýchodě země
 Cordillera de Guanacaste – pohoří v severovýchodní Kostarice
 Guanacaste (národní park v Kostarice) – národní park na území Kostariky
 Guanacaste (UNESCO) – souhnné pojmenování pro několik chráněných území v téže oblasti zapsaných společně do seznamu světového dědictví UNESCO

 Guanacaste (národní park v Belize) – národní park na území Belize

Další významy 
 strom Guanacaste – národní strom Kostariky, latinsky Enterolobium cyclocarpum